Savage Messiah (film) - Britse film uit 1972, gebaseerd op onderstaand boek
 Savage Messiah (roman) - roman van H.S. Ede uit 1931
 Savage Messiah (2002) - Canadese film uit 2002
 Savage Messiah (band) - Britse band
 Savage Messiah (boek) - boek van Robert Newcomb uit 2005